Groß Niendorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Groß Niendorf – frazione del comune di Zölkow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)